Закарлюка — фамилия:

 Закарлюка, Александр Аркадьевич (1995) — российский футболист.
 Закарлюка, Сергей Владимирович (1976—2014) — украинский футболист, тренер.